Couramment, merci se dit à une personne en signe de gratitude, après un service donné par celle-ci.

Littérature 
 Merci est un livre de l'écrivain français Daniel Pennac.

Cinéma 
 Très bien, merci est un film français d'Emmanuelle Cuau, sorti le .

Album 
 Merci est le premier album du chanteur français Florent Pagny ;
 Merci est un album du groupe Magma ;
 Merci est une triple compilation de la chanteuse québécoise Diane Dufresne, éditée uniquement au Canada en 2000 ;
 Merci est un album d'Alpha Blondy sorti en 2002 ;
 Merci est une compilation de la chanteuse québécoise Diane Dufresne, éditée uniquement en France en 2003.

Autres 
 L'ordre de Notre-Dame-de-la-Merci est un ordre religieux fondé en 1218 par Pierre Nolasque à Barcelone ;
 Notre-Dame-de-la-Merci est une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Matawinie au Québec (Canada), située dans la région administrative de Lanaudière.
 Remerciement